Hirschgarten ist

 eine Ortslage in Berlin-Friedrichshagen, siehe Berlin-Hirschgarten
 ein Park in München, siehe Hirschgarten (München)
 ein Park in Bad Homburg vor der Höhe, siehe Hirschgarten (Dornholzhausen)
 ein Park in Erfurt, siehe Hirschgarten (Erfurt)